Knockout,  Knock out eller ”Knockout Game” kan syfta på:

 Knockout – nedslagning av motståndaren i boxning
 Knockout game – en våldsam ”lek” som har förekommit i flera delstater i USA
 Knock Out – ett musikalbum av Bonfire
 Knock-Out Charlie – en av de svenska titlarna på en amerikansk dagspresserie skapad av Vic Forsythe 1918

Film 
 The Knockout – originaltitel på en amerikansk film från 1914, se Fatty, Charlie Chaplin och storsmockan
 Knockout (2000) – en norsk-svensk film från 2000
 Knockout (2011) – en amerikansk-kanadensisk film från 2011

Se även 
 Knock-Out Charlie
 Knockoutmus